André Abadie (1932-2014), joueur français de rugby à XV ;
 André Abadie (1934-2020), joueur français de rugby à XV.